Lipki Stare (gromada) (powiat węgrowski)
 Lipki Wielkie (gromada) (powiat gorzowski)